Ольховка — деревня в Чернушинском районе Пермского края. Входит в состав Тюинского сельского поселения.

Находится примерно в 24 км к востоку от центра города Чернушки. На данный момент деревня полностью заброшена.

История 
Известна с 1851 г.

Население 
В 2005 году численность населения составляла 2 человека.

По результатам переписи 2010 года численность населения составила 2 человека (две женщины).

Примечания 

Населённые пункты Чернушинского района